Mošenik (Moravče)
Mošenik (Zagorje ob Savi)